O Centro Esportivo Morada Nova é um clube de futebol brasileiro da cidade de Morada Nova, no Ceará, fundado em 26 de março de 2005. Suas cores são o verde, o amarelo. o azul,  e o branco.

Desempenho em Competições

Campeonato Cearense - 3ª divisão

Símbolos

Mascote

Morada Nova, conhecida como “Terra do Vaqueiro tem como mascote do Centro Esportivo Morada Nova o Touro do Divino pois a cidade é conhecida como Terra do Vaqueiro e do Dívino Espirito Santo", Dívino Espirito Santo contido com ave branca no escudo do clube.
.

Uniformes 

As cores do uniforme do Centro Esportivo Morada Nova  é o amarelo e verde, sendo o 1º uniforme composto por uma camisa amarelas com detalhes em verdes, com short verde e meiões azuis.

O 2º uniforme é composto por : camisa com listras verticais em verde e amarelo, com short azuis e meiões brancos.

Estádio 
O Centro Esportivo Morada Nova manda seus jogos no Estádio Pedro Eymard.

Clubes de futebol do Ceará
Clubes de futebol fundados em 2005
Morada Nova
Fundações no Ceará em 2005